The Sinner (engl. Der Sünder/Die Sünderin) bezeichnet folgende Werke:

 englischer und internationaler Titel eines Romans von Petra Hammesfahr, siehe Die Sünderin (Roman)
 The Sinner (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie auf Basis des Romans